A PR-862 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que também se denomina Contorno Rodoviário de Ibiporã ou Contorno Norte de Ibiporã, com extensão de 12,6 quilômetros, totalmente duplicados  (25,2 quilômetros de pistas).  O primeiro trecho se inicia na BR-369 (saída para Jataizinho) e se estende por 4,25 quilômetros até o entroncamento com a PR-090. Neste ponto, inicia-se o segundo trecho, com 8,35 quilômetros, que termina na BR-369 (saída para Londrina).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná